Champagnac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Champagnac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes